«Безумная Грета» (, в английском языке — «The Mad Mag», из-за чего иногда упоминается в отечественной литературе как «Бешеная Маргарита») — тяжёлая бомбарда XIV века, один из немногих сохранившихся экземпляров средневековых кованых орудий.

История 
Изготовлена в XIV веке (около 1382 года) в городе Гент на территории тогдашней Священной Римской империи. По другим источникам, создана в начале либо середине XV века, возможно, при Карле V.

Длина пушки составляет около 5 м, вес — около 16 тонн. Её ствол состоит из 32 железных полос, скреплённых 41 обручем.

В 1452 году использовалась при осаде Оденарде, была захвачена жителями города, в котором и находилась следующие 126 лет. Только в 1578 году гентцы вернули пушку себе и установили на одной из площадей города.

Имея калибр 660 мм, «Бешеная Маргарита» входит в число крупнейших в мире орудий, использующих каменные ядра.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Marc Beyaert. Nieuw historisch onderzoek van de Dulle Griet bombarde in Gent 

Бомбарды
Артиллерия калибра 600 мм
Уникальные артиллерийские орудия
Осадная артиллерия
Гент
Появились в XV веке